Die Franken Challenge 2016 war ein Tennisturnier, das vom 31. Mai bis 5. Juni 2016 in Fürth stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Fürth